Balâtre (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Jemeppe-sur-Sambre
 Balâtre (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk